Klokot (rijeka), rijeka u BiH, pritoka Une
 Klokot (Bihać, BiH), naselje u općini Bihać
 Klokot (Kosovo), naselje i općina na Kosovu